Матвей Ржевский:
 Ржевский, Матвей Иванович (Дьяк) (ум. после 1579) — русский воевода и наместник в Путивле, Чернигове и Ряжске.
 Ржевский, Матвей Петрович (?—1803) — генерал-майор, сенатор.
 Ржевский, Матфей (настоящее имя Матвей Александрович Константиновский; 1791—1857) — священник православной российской церкви, протоиерей Успенского ржевского собора.